Loveless (mangá), série de fantasia do estilo shounen-ai, de autoria de  Yun Kouga
 Loveless: Terra sem Lei - série de revistas de histórias em quadrinhos escrita por Brian Azzarello e desenhada por Marcelo Frusin
 ''Loveless (álbum), álbum da banda My Bloody Valentine
 Loveless (banda), uma banda de rock nativa de Boston, Massachusetts

Desambiguação